Альборан:

 Альборан — море, являющееся частью Средиземного моря.
 Альборан — остров в море Альборан.
 Альборан — подводный хребет в море Альборан.
 Альборан, Пабло (род. 1989) — испанский певец и композитор.